Budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu – placówka doskonalenia nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 36.

Historia 

Budynek powstał w 1887 roku według projektu Juliana Rehberga i pierwotnie pełnił funkcję Przytułku dla Starców i Kalek. W 1904 roku w sąsiedztwie budynku powstała kostnica, a w 1911 roku cały teren został ogrodzony.

W okresie międzywojennym władze polskie zorganizowały w nim Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego.

Obecnie jest to siedziba Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

W 1988 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków.

Architektura 
Budynek powstał w stylu neogotyckim. Jego charakterystycznymi elementami są blendy na całej wysokości fasady, zakończone ostrymi łukami, a także trójkątne szczyty oraz sterczyny. Na uwagę zasługuje umieszczona od strony południowej ażurowa wieżyczka zakończona ozdobną iglicą.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Oświata i wychowanie w Toruniu
 Opieka zdrowotna w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Nieistniejące szpitale w Toruniu
Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1887